Amerikai Egyesült Államok
 Clark (Colorado)
 Clark (Dél-Dakota)
 Clark (Kalifornia)
 Clark (Missouri)
 Clark (Nevada)
 Clark (New Jersey)
 Clark (Nyugat-Virginia)
 Clark (Pennsylvania)
 Clark (Washington)
 Clark (Wisconsin)

Kráterek
 Clark, holdkráter
 Clark, Mars-kráter

Egyéb
 Clark, Chris Clark-album
 Clark, családnév
 Clark, keresztnév